CL o Cl puede referirse a:
Cloro, elemento químico, por su símbolo Cl.
Cloruro, su anión monovalente.
centilitro (abreviado "cl").
Ciento cincuenta, en la numeración romana.
Chile:
.cl, dominio de nivel superior geográfico para Chile;
ISO 3166-2:CL, serie de códigos ISO 3166-2 correspondientes a Chile.
Castilla y León, España.
Provincia de Caltanissetta, Italia, por su código de matrícula de vehículos. 
CL, la manera abreviada de nombrar el servicio de red no orientado a la conexión.
Common Lisp, dialecto del lenguaje de programación Lisp.
Código Lyoko, serie animada francesa.
Champions League, Liga de Campeones de la UEFA por su sigla en inglés.
Challenge League, segunda división del fútbol suizo.
Mercedes-Benz Clase CL, un automóvil deportivo producido por Mercedes-Benz.
CL (cantante), rapera, cantante y miembro del grupo femenino 2NE1.

Siglas